Pelak ist der Name von 

 Albin Pelak (* 1981), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Tadeusz Pelak (1922–1949), polnischer Offizier
 Ondřej Pelák, Biologe